Сто второй псалом — 102-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации — 103-й). Представляет собой хвалебно-благодарственный гимн Богу как покровителю верующих.

Авторство и содержание псалма 

Псалом имеет обычное надписание «Псалом Давида», соответственно, автором его считается израильский царь Давид. Основным мотивом псалма является призыв к хвалению Бога всей душой. Милость и долготерпение Бога к людям сравнивается с любовью отца к детям. Псалом насыщен поэтическими образами, например «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши».

Богослужебное использование 

102-й псалом является составной частью шестопсалмия и одним из изобразительных антифонов.

Примечания, ссылки 

 прот. Григорий Разумовский

102
Православные песнопения